Filipe (nome) — prenome
Filipa de Lencastre — rainha consorte portuguesa
Filipa da Inglaterra — rainha consorte na Dinamarca, Noruega e Suécia
Filipa Azevedo - cantora portuguesa
Filipa Cardoso - fadista portuguesa
Filipa Moniz - mulher de Cristóvão Colombo
Filipa Sousa - fadista portuguesa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história